Stuckey – comune nella Contea di Williamsburg in Carolina del Sud, Stati Uniti d'America

Persone 
 Maurice Stuckey – cestista tedesco
 Rodney Stuckey – ex cestista statunitense
 Sophie Stuckey – attrice inglese